Scudder ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Joel Scudder (1825–1886), US-amerikanischer Politiker
 Hubert B. Scudder (1888–1968), US-amerikanischer Politiker
 Ida Sophia Scudder (1870–1960), US-amerikanische Ärztin und Missionarin
 Isaac W. Scudder (1816–1881), US-amerikanischer Politiker
 Janet Scudder (1869–1940), US-amerikanische Bildhauerin
 John A. Scudder (1759–1836), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Scudder (1733–1781), US-amerikanischer Arzt, Politiker und Milizkommandant
 Richard Scudder (1913–2012), US-amerikanischer Verleger
 Samuel Hubbard Scudder (1837–1911), US-amerikanischer Entomologe und Paläontologe
 Scott Scudder (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Townsend Scudder (1865–1960), US-amerikanischer Politiker
 Tredwell Scudder (1771–1834), US-amerikanischer Politiker
 Vida Dutton Scudder (1861–1954), US-amerikanische Autorin und Sozialreformerin
 Zeno Scudder (1807–1857), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Scudder Mountain, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Scudder Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika